Григорий Иванович Цисс (, Ровно, Волынской губернии — 30 декабря 1934, Полтава) — украинский художник-портретист.

Обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем в 1896—1900 — в Петербургской академии художеств под руководством И. Е. Репина.

После окончания академии в 1900 году переехал в Полтаву. С 1920 по 1925 год преподавал в художественных студиях.

Творчество 

Автор тематических картин и портретов. Основные работы в области портретной живописи. Создал галерею портретов:
 художника В. Магденко (1916—1917 гг.),
 художника В. Волкова (начало 1900-х гг.),
 Г. Мясоедова (1901),
 А. Печерской (1903),
 артиста М. Ольшанского в костюме запорожского казака (1907),
 А. Золотницкого (1914).
 А. Бокий (1920—1921 гг.),
 П. Горобца (1930),
 И. Персияновой (1931),
 Т. Шевченко (1900 и 1929 гг) ,
 Сорочинская трагедия (1905) и др.

Умер в Полтаве. Похоронен на городском кладбище.

Произведения хранятся в Полтавском художественном музее, Национальном музее Украины в Киеве.

Ссылки 
 Цисс Григорий Иванович

Художники-портретисты Украины
Художники-портретисты СССР
Художники Украины
Выпускники Императорской Академии художеств
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Персоналии:Полтава